

Дани сећања 

1240-е пне.

fr:1246 av. J.-C.